Трка на 3.000 метара са препрекама за мушкарце, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2013.у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 15. и 17. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 бранио је  Езекијел Кембои из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичара из 25 земаља.

  3
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  3
  2
  1
  3
  3
  3
  1
  3
  1
  1
  3
  2
  1
  2
  1
  3

Систем такмичења 

Такмичње у овој дисциплини одржано је у два дана. Првог дана у квалификацијама су учествовали сви атлетичари, подељени у 3 групе из којих се по 3 најбржа и 6 на основу постигнутог резултата пласирали у финале.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих тркача на 3.000 метара са препонама 2016. године пре почетка такмичења (15. августа 2016), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати 
Такмичари су били подељени у 3 групе по 15. У финале су се квалификовала по 3. првопласирана из свих група (КВ) и 6 на основу  постигнутог резултата (кв).,

 Подебљани резултати личних рекорда означавају да је тај резултат и национални рекорд

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Летњим олимпијским играма